Первая футбольная лига 1970/1971 () — 13-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 19 сентября 1970 года и закончился 16 июня 1971 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Статистика лиги на mackolik.com 
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1970/1971
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1970 году
Спорт в Турции в 1971 году